Cresson kan som auktorsförkortning betyda:

 Ezra Townsend Cresson (1838-1926), amerikansk entomolog
 Ezra Townsend Cresson, Jr. (1876-1948), amerikansk entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar